Шатонеф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Шатонеф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Шатонеф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Шатонеф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Шатонеф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея